La Coupe Davis 1919 est remportée par l'équipe d'Australie qui bat le Royaume-Uni à Sydney en Australie.

Tableau

Lien externe 
  Site officiel de la Coupe Davis

1919
Compétition de tennis à Sydney
Tennis en 1919